Скамандр — у грецькій міфології річковий бог, син Океана і Тетії.
 Скамандр — річка на північному заході Туреччини.
 «Скамандр» — польська поетична група.
 Skamander — польський поетичний щомісячник, який видавався однойменною поетичною групою.